Соревнования по хоккею на траве на летних Олимпийских играх 1936 года проводились только среди мужчин. Матчи проходили 4—15 августа 1936 года на основном и запасном полях хоккейного олимпийского стадиона в Берлине.

В турнире участвовали 11 команд: шесть из Европы (Германия, Нидерланды, Франция, Бельгия, Дания, Швейцария, Венгрия), три из Азии (Индия, Япония, Афганистан) и одна из Северной Америки (США). На предварительном этапе они были разделены на три группы. В полуфинал вышли победители групповых турниров и одна из команд, занявших 2-е место в группе. Остальные шесть сборных участвовали в утешительном этапе, который не влиял на итоговую расстановку мест. В нём было сыграно пять матчей.

Чемпионский титул третий раз в истории и третий раз подряд завоевала сборная Индии, в финале разгромившая Германию — 8:1. Финал должен был состояться 14 августа, но был перенесён на день позже из-за плохой погоды. Первыми трёхкратными олимпийскими чемпионами по хоккею на траве стали нападающий Дхиан Чанд и вратарь Ричард Аллен, пропустивший всего один мяч на турнире.

Серебро впервые досталось немцам, бронзу выиграли хоккеисты Нидерландов.

Медалисты 

Неизвестны имена 3 хоккеистов сборной Индии и 6 хоккеистов сборной Нидерландов.

Результаты 
На предварительном этапе команды были разделены на три группы, где играли по круговой системе. Победители групп и одна из команд, занявших второе место, вышли в полуфинал.

Группа A

Группа B

Группа C

Утешительный этап 
Матчи утешительного этапа не имели турнирного значения.

Полуфинал

Матч за 3-4-е места

Финал

Итоговое положение

Снайперы 

13 мячей

 Дхиан Чанд

10 мячей

 Руп Сингх

6 мячей

 Кутти Вайс
 Эрнст ван ден Берг

4 мяча

 Хеннинг Хольст
 Эрнест Гудсир-Каллен
 Али Дара
 Ханс Шнитгер
 Клод Суле

3 мяча

 Мохаммад Султан
 Карлайл Тэпселл
 Сайед Джаффар

2 мяча

 Шуджа уд-Дин
 Анри Делаваль
 Пауль Делхейд
 Бела Харай
 Людвиг Байзигель
 Эрих Кунц
 Рене Курвуазье
 Ролан Аннен
 Вальтер Шеррер

1 мяч

 Захир Шах аль-Задах
 Жак Ренсбур
 Эжен Моро де Мелен
 Дьюла Кормош
 Томи фон Марффи-Мантуано
 Ласло Чери
 Вернер Хамель
 Фриц Месснер
 Пауль Мелиц
 Карл Рук
 Луи Прам
 Отто Буш
 Оге Киркегор
 Шаббан Шахаб-уд-Дин
 Ру ван дер Хар
 Пит Гюннинг
 Ат де Рос
 Хорас Дисстон
 Чарльз Шиффер
 Жозеф Губер
 Жан Руже
 Поль Сарториус
 Адольф Фер
 Луи Жильерон
 Такэо Ито

Неизвестны авторы 20 мячей (Япония — 11, Афганистан — 8, Дания — 1).

Ссылки 
 Итоги соревнований  на сайте sports-reference.com
 Статистика соревнований на сайте isiah.w.interia.pl

Соревнования на летних Олимпийских играх 1936
1936 год в хоккее на траве
Международные соревнования по хоккею на траве в Германии